Seznam brigad z zaporedno številko 48.

Seznam 
 Pehotne
 48. brigada (Združeno kraljestvo)
 48. pehotna brigada (ZDA)

Glej tudi